Shi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fu-Ming Shi
 Hai-tao Shi
 Li Shi
 Shidi Shi